Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Stefan Edberg 7–5, 0–6, 6–4.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1993
ATP Tour 1993